Disney Junior est une chaîne de télévision américaine déclinaison de Disney Junior. Il existe une déclinaison en espagnol nommée Disney Junior en Español. Sa programmation se compose de séries télévisées originales de première diffusion, de films diffusés en salles et en exclusivité pour les médias domestiques, ainsi que d'une sélection d'autres programmes de tiers.

De  à , Disney Junior a également prêté son nom à un bloc de programmes du matin et du début de l'après-midi diffusé sur la chaîne sœur Disney Channel, sous le nom de "Disney Junior on Disney Channel", diffusé en semaine de 6 h à 14 h (de 6 h à 10 h pendant les mois d'été et les périodes de vacances scolaires désignées) et le week-end de 6 h à 9 h, heure de l'Est et du Pacifique.

En , la chaîne est disponible pour 74,0 millions de foyers aux États-Unis.

Historique 

Le , Disney annonce l'arrêt de la chaîne de soap operas SOAPnet et son remplacement par une chaîne pour enfants baptisée Disney Junior pour 2012.

Le , Disney annonce lancer aux États-Unis le  un bloc de programmes nommé Disney Junior sur Disney Channel en attendant le lancement de la chaîne dédiée en 2012.

Le , Disney précise la date de lancement de Disney Junior pour le . Le , Disney Junior signe un contrat de diffusion avec la National Cable Television Cooperative regroupant plus de 950 câblo-opérateurs indépendants américains. Le  a lieu la première diffusion de la série d'animation Princesse Sofia sur Disney Junior.

Le , Disney Junior lance des applications smartphones pour sa version américaine permettant de regarder les épisodes des séries diffusées sur la chaîne.

Programmation 

 Aladdin (États-Unis)
 La Bande à Picsou (États-Unis)
 Agent Spécial Oso (États-Unis)
 
 Les 101 Dalmatiens, la série (États-Unis)
 Doodlebops (Canada)
 Caillou (États-Unis)
 En route pour la jungle
 Les Héros d'Higglyville (États-Unis)
 Johnny et ses petits lutins
 Polly Pocket
 La Garde du Roi lion
 Marguerite et la Bête féroce (Canada)
 Stanley (États-Unis)
 Stella et Sacha (Canada)
 Waybuloo (Royaume-Uni)
 Les Tifoudoux
 Les Zic-Magines (États-Unis)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Disney Junior
 Disney Channel

Liens externes 
 

Chaîne de télévision aux États-Unis
Chaîne de télévision destinée à la jeunesse
Walt Disney Television
Chaîne ou station de télévision fondée en 2012